Awans – zmiana czyjejś sytuacji osobistej na lepszą:
 awans zawodowy – zmiana stanowiska pracy na lepiej płatne lub bardziej prestiżowe
 awans służbowy – uzyskanie wyższego stopnia w służbie państwowej, mianowanie na wyższy stopień
 awans nauczycielski
 awans lekarski
 awans (sport) – przejście drużyny do rozgrywek wyższego szczebla
 awans społeczny – wejście do wyższej sfery społecznej

Inne znaczenia:
 Avans – nazwa sieci supermarketów
 Awans – ekranizacja powieści E. Redlińskiego z roku 1975 (reż. Janusz Zaorski)
 Awans – miasto w Belgii
 Awans – powieść Edwarda Redlińskiego

Zobacz też 
 promocja
 degradacja